Клокачёв — русская фамилия.

Известные носители:
 Клокачёв, Александр Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4356; 19 декабря 1829.
 Клокачёв, Алексей Федотович (1768—1823) — вице-адмирал.
 Клокачёв, Корнилий Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7562; 1 января 1847.
 Клокачёв, Пётр Николаевич (1863—1917) — военный инженер, профессор Николаевской инженерной академии, генерал-майор.
 Клокачёв, Федот Алексеевич (1739—1783) — вице-адмирал.

 Клокачёва, Елена Никандровна (1871 — не ранее 1943) — российская художница, рисовальщик.

Примечания